

Patronyme 

 Nicolas Guy Brenet (1728-1792), peintre français ; 
 André Brenet (v. 1734-ap. 1792), sculpteur français ;
 Nicolas-Guy-Antoine Brenet (1770-1846), graveur médailleur français, fils de Nicolas Guy Brenet (1728-1792) ;
 Louis Brenet (1790-), graveur médailleur français, probablement le fils de Nicolas-Guy-Antoine Brenet (1770-1846) ;
 Michel Brenet (1858-1918), musicologue française ; 
 Albert Brenet (1903-2005), peintre français ;
 Thérèse Brenet (1935-), compositrice française.

Toponyme 

 Lac Brenet, lac suisse dans le canton de Vaud ;
 Les Brenets, commune suisse du canton de Neuchâtel, fusionnée au 1er janvier 2021 avec Le Locle ;
 Lac des Brenets, lac suisse dans le canton de Neuchâtel, situé au nord-ouest de la commune des Brenets.

Patronyme français